Аллсвенскан (, ) — высшая шведская футбольная лига. Основана в 1924 году. До этого высшей лигой в Швеции была Svenska Serien.

В 1896—1925 годах титул чемпионов Швеции присуждался победителям кубка Svenska Mästerskapet. Первым победителем чемпионата 1924/25 стал гётеборгский футбольный клуб ГАИС, но в 1926—1930 титул не присуждался. В 1930—1981 и с 1993 присваивался победителям «Аллсвенскан». В 1982—1990 чемпионом Швеции становился победитель плей-офф «Аллсвенскан». Название «Аллсвенскан» до 1987 года было неофициальным и официально использовалось название «Первый дивизион» (Division I). В 1982—1990 годах чемпионат завершался розыгрышем плей-офф. В 1991 и 1992 команды по итогам первого этапа делились на лигу Mästerskapsserien и лигу Kvalsvenskan. С 1993 года чемпион определяется по простой двухкруговой системе.

В 1910—1917, 1920—1921 и 1922—1924 годах разыгрывался также турнир Svenska Serien — фактически эта и была высшая лига, но победитель этого турнира не становился чемпионом Швеции, а титул чемпиона Швеции присуждался победителю кубка Svenska Mästerskapet в 1896—1925 годах.

История турнира

Команды лиги в сезоне 2022

Квалификация в еврокубки
Чемпион страны получает возможность играть с 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в то время как три следующие команды вместе с обладателем Кубка проходят на разные стадии квалификации Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 
 По состоянию на июнь 2021.

 …
 21  Чемпионат Израиля по футболу
 22  Чемпионат Норвегии по футболу
 23  Чемпионат Швеции по футболу
 24  Чемпионат Болгарии по футболу
 25  Чемпионат Румынии по футболу
 …

Победители

Чемпионы Швеции

Победители Аллсвенскан

Достижения клубов

Ссылки 

 Официальный сайт турнира

Швеция